Lieskovec può riferirsi a diversi comuni della Slovacchia:
Lieskovec, nel distretto di Zvolen (Banská Bystrica)
Lieskovec, nel distretto di Humenné (Prešov)